forme de promotion de la prostitution ;
 Racolage (film), Hustling, un film de télévision de 1975, réalisé par Joseph Sargent.